Ламан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ламан, Герард (1924—2009) — нидерландский математик, специалист по теории графов.